Beleg van Nice (1543)
Beleg van Nice (1705)